John Serry peut désigner :
 John Serry, né John Serrapica, un accordéoniste, organiste et compositeur américain, né en 1915 ;
 John Serry Jr., né John Serrapica Jr.,  fils du premier, un pianiste et compositeur de jazz américain, né en 1954.